L'accesso alla sanità della comunità LGBT in Corea del Sud è limitato dall'assenza di leggi contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. La costruzione e il rafforzamento del nazionalismo sudcoreano e le basi del confucianesimo e del cristianesimo promuovono  e tramandano l'eteronormatività, l'omofobia, discriminazioni e molestie nei confronti della comunità LGBT.

Fattori di stress sociale quotidiani, come il pregiudizio e la discriminazione che le minoranze sessuali devono affrontare, si traducono in un ambiente sociale ostile, il che può portare a problemi di salute nella comunità LGBT, come tassi più elevati di depressione, suicidio, istinti suicidi e altri comportamenti rischiosi per la salute. L'opinione pubblica sudcoreana e l'accettazione sociale nei confronti della comunità LGBT sono migliorate nei primi due decenni degli anni 2000, ma il cambiamento è stato lento, osteggiato anche dalla crescente opposizione da parte dei gruppi di attivisti cristiani. 

In Corea del Sud, il diritto alla salute della comunità LGBT è limitato da discriminazioni, mancanza di professionisti e strutture mediche formate per prendersi cura delle persone LGBT, e assenza di tutela legislativa. La presenza di organizzazioni LGBT è una risposta alla mancanza di accesso all'assistenza sanitaria e alla protezione dei diritti umani in Corea del Sud. La ricerca riguardante l'accesso alla salute e le vulnerabilità LGBT nel Paese è limitata in quantità e qualità dal persistere del rifiuto da parte di pubblico e governo.

Accesso all'assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria correlata alla transizione 
L'accesso al percorso di transizione è un fattore determinante della qualità di vita delle persone transgender, poiché può alleviare la disforia di genere e migliorare la salute fisica e mentale. Un'indagine trasversale a livello nazionale ha rilevato che gli adulti transgender sono ostacolati nella fruizione dell'assistenza sanitaria correlata alla transizione. Tra le difficoltà incontrate figurano il costo delle procedure e la discriminazione da parte degli operatori sanitari.

L'ostacolo più significativo è il costo di procedure quali la terapia ormonale e la chirurgia di riassegnazione del sesso, poiché l'assicurazione sanitaria nazionale non lo copre. Ad esempio, i partecipanti all'indagine hanno riferito di aver speso 250.000-490.000 won per una diagnosi di disturbo dell'identità di genere, 15.148.000 won per la transizione transfemminile, 20.571.000 won per la transizione transmaschile e la ricostruzione genitale. I transgender sudcoreani devono anche sostenere l'onere finanziario derivante dalle difficoltà di trovare e conservare un posto di lavoro a causa della stigmatizzazione sociale che ruota attorno alla transizione medica. Alcuni affrontano inoltre l'opposizione alla loro transizione medica da parte di famiglia e amici.

I professionisti che hanno seguito un'istruzione e una formazione sanitaria correlate alla transizione sono pochi, poiché le scuole di medicina sudcoreane non hanno corsi al riguardo. L'accesso limitato alle risorse sanitarie complica il processo di modifica della propria identità di genere da parte dell'individuo transgender. In alcuni casi in cui è richiesta la sterilizzazione per il cambio legale di genere. Senza cambiare genere legalmente, una donna trans non può essere esentata dal servizio militare e un uomo transgender non può partecipare al servizio militare.

Il pregiudizio e la discriminazione da parte degli operatori sanitari sono fattori significativi nella scelta delle persone transgender di non cercare assistenza sanitaria correlata alla transizione. I partecipanti transgender o non conformi allo studio hanno anche riferito che erano stati negati loro i servizi sanitari. L'assenza di protezione legale influisce anche sulla capacità dell'individuo LGBT di "sollevare obiezioni anche in caso di negligenza medica, e specialmente nei casi di chirurgia di ricostruzione genitale da femminile a maschile, non può aspettarsi altro che risultati del tutto insoddisfacenti".

Assistenza sanitaria mentale

Assistenza sanitaria contro l'HIV/AIDS 
La Corea del Sud ha reagito in modo aggressivo agli alti casi di HIV/AIDS alla fine degli anni '80 attraverso l'attuazione dell'Aids Prevention Act, che ha indagato e testato individui sospettati di essere "ad alto rischio", uomini gay e prostitute, usando più del 60% del budget per l'HIV/AIDS per svolgere i test. La presenza del virus all'interno della comunità gay è aumentato dopo gli anni '90. Dal 1985 al 2011, l'80,9% delle infezioni da HIV sono avvenute per trasmissione attraverso il sesso e il 32% attraverso "contatto omosessuale". Indipendentemente da ciò, il governo sudcoreano è rimasto riluttante ad attuare politiche che prendessero in considerazione sessualità e "promozione della salute sessuale, empowerment e autosufficienza, e HIV/AIDS orientato alla comunità".

Disparità sanitarie 
Discriminazione, stigma sociale e violenza sono fattori di stress che contribuiscono ai problemi di salute della comunità LGBT, e possono condurre a depressione, suicidi, istinti suicidi, e comportamenti rischiosi per la salute. Nel 2014 la National Human Rights Commission of Korea ha rilevato, tramite un sondaggio all'interno della comunità LGBT, che il 58,1% aveva sofferto di depressione, il 46,2% aveva sperimentato un calo della motivazione a imparare, il 19,4% aveva tentato il suicidio, e il 16,1% atti di autolesionismo.

Depressione 
In Corea del Sud la depressione è prevalente tra le minoranze sessuali rispetto alle controparti eterosessuali. Ciò può essere dovuto allo stress psicologico provocato dalla continua esposizione a esclusione e discriminazione. Lesbiche e gay sono le minoranza maggiormente consapevoli della depressione, seguiti da bisessuali e, infine, minoranze non sessuali. 

Rispetto al resto della popolazione maschile, gli uomini omosessuali hanno un tasso di depressione maggiore (42,7% contro 7,4%), attribuito parzialmente alle ostilità e alla discriminazione nei loro confronti da parte del resto della società. Il coming out contribuisce negativamente allo stress e ad impulsi rischiosi, peggiorati dalla mancanza di supporto sociale. Ancora peggiore è la situazione di chi è sottoposto ad outing. 

Analogamente, la gioventù LGBT soffre maggiormente di depressione in risposta allo stress psicologico causato sia dal coming out che dall'essere esclusi da familiari, amici e compagni di scuola. Di conseguenza potrebbero avere "autostima sociale e psicologica bassa e alti livelli di depressione rispetto ad altri gruppi studenteschi".

Suicidio 

La società coreana è fortemente collettivista e influenzata da valori confuciani che promuovono il matrimonio eterosessuale e il concepimento dei figli come modi di essere un buon cittadino. La "bassa tolleranza verso le differenze nell'orientamento sessuale" provoca quindi nella comunità LGBT la sensazione di essere un peso per la famiglia e la nazione. 

Uno studio del 2017 ha evidenziato che il tasso di tentati suicidi tra adulti sudcoreani LGBT era superiore alla media: 6,25 volte più alto tra le lesbiche, e 10,93 volte superiore tra i bisessuali rispetto al resto della popolazione.

Rischi per la salute 
L’uso di sostanze, abuso di alcol, fumo e l’estrema perdita di peso sono più diffuse nella comunità LGBT, in particolare tra giovani gay e lesbiche. Ciò è causato dalla discriminazione e dai costanti pregiudizi a cui sono sottoposti, che portano a stati di marginalizzazione o disagio psicologico. 

Secondo uno studio, i giovani gay, lesbiche e bisessuali adottano comportamenti sessuali rischiosi più spesso dei coetanei eterosessuali, come avere rapporti dopo aver bevuto alcolici. Giovani gay e lesbiche hanno riferito un maggior utilizzo di preservativi e di contrazione di malattie sessualmente trasmissibili.

HIV/AIDS 
È stimato che in Corea del Sud ci siano circa 13.000 persone affette da HIV/AIDS, di cui una grande parte è composta da appartenenti alla comunità LGBT. L’alto numero di malati è dovuto anche alla disinformazione generalizzata su questo argomento: molti, ad esempio, hanno la convinzione errata che sia una malattia che si trasmette attraverso il tatto, contribuendo così alla marginalizzazione e discriminazione degli infetti. Un sondaggio ha rilevato che i sudcoreani rifiuterebbero di essere vicini di casa o condividere la tavola con persone affette da HIV/AIDS, oltre che di iscrivere i figli alla stessa scuola di soggetti infetti, o di prendersi cura di un parente malato. Stigma e discriminazione accrescono l'esitazione a sottoporsi agli esami per la diagnosi in modo volontario, il che fa aumentare il rischio di trasmissione.

Terapia di conversione 

Il 17,6% dei partecipanti a uno studio condotto dal Network for the Elimination of Conversion Therapy ha riferito di essersi sottoposto alla terapia di conversione; al 21,2% era stato detto che la loro omosessualità potesse essere curata. Questo tipo di terapia era stato consigliato loro da famiglia, amici e conoscenti, mentre altri erano stati costretti a sostenere sessioni di terapia di conversione da specialisti, ecclesiastici e psichiatri. Il 65% di chi ha seguito la terapia ha affermato che essa abbia avuto un impatto negativo sulle loro vite, danneggiandoli a livello psicologico e provocando "distruzione dell'autostima, interruzione della comunicazione, e outing". 

Nonostante l'opposizione locale e internazionale alla terapia di conversione, essa è principalmente difesa dalle comunità religiose, convinte che la "de-omosessualizzazione" sia un diritto umano e che ci sia una cura per l'orientamento sessuale.

Educazione sessuale 
Nel 2019 la Corea del Sud ha ricevuto pressioni internazionali dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia affinché implementasse un programma di educazione sessuale che includesse argomenti su "gravidanza, HIV/AIDS, orientamento sessuale e identità di genere" per prevenire un aumento delle infezioni da HIV/AIDS e della discriminazione basata sul genere e la sessualità. Tuttavia, gli standard conservatori ed eteronormativi della società sudcoreana frenano l'introduzione dell'educazione sessuale per la comunità LGBT e, nonostante l'obbligo statale di fornire educazione sulla salute sessuale e riproduttiva a tutti, la Nationwide Guideline for Sex Education Standards in School esclude e proibisce la menzione di esperienze LGBT, usando inoltre "linguaggio e standard discriminatori che rafforzano il binarismo di genere". Alcune volte il Ministero dell'Istruzione ha annullato i corsi di formazione sull'educazione sessuale degli insegnanti se includevano argomenti come i diritti umani LGBT, dichiarando che non fossero in linea con gli standard dell'educazione sessuale scolastica. Inoltre, a causa della mancanza di sostegno governativo e istituzionale, gli educatori sessuali sudcoreani "temono la disciplina o le reazioni negative dei genitori se provano a sollevare problemi LGBT con gli studenti". Le restrizioni conservatrici e il controllo sull'educazione sessuale portano i giovani a cercare informazioni in merito al di fuori dei contesti di istruzione formale, come la pornografia, il che può provocare pratiche sessuali rischiose come l'uso errato del preservativo o il coito interrotto.

Note 

Diritti LGBT in Asia
Sanità in Corea del Sud